Napo – etnia di Colombia, Ecuador e Perù
 Napo – fiume dell'Ecuador e del Perù
 Napo – provincia dell'Ecuador
 Napo – moneta ufficiale del comune di Napoli